Il toponimo Tejutla può riferirsi a diverse località:

Tejutla, comune di El Salvador nel Dipartimento di Chalatenango
Tejutla, comune del Guatemala nel Dipartimento di San Marcos